Gundersdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gundersdorf (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gundersdorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Gundersdorf (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gundersdorf (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Gundersdorf (Gemeinde Ragnitz), Ortschaft von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Gundersdorf (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark (Gemeinde bis 2014) 

historisch:
 Guntramovice, Ortsteil von Budišov nad Budišovkou, Moravskoslezský kraj, Tschechien

Bauwerk: 
 Schloss Gundersdorf in Magdalensberg, Kärnten

Siehe auch: 
 Guntramsdorf